Envy (1999), een film van Julie Money
 Envy (2004), een film van Barry Levinson
 Envy (band), een Japanse rockband
 Envy (Eve's Plum), het debuutalbum van Eve's Plum